Гран-прі Франції 1976 року — восьмий етап чемпіонату світу 1976 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 4 липня на трасі «Поль Рікар». Перегони закінчилися третьою перемогою Джеймса Ханта.

Перегони

Кола лідирування 
1—8 — Нікі Лауда
9—54 — Джеймс Хант

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Франції-1976  
 Гран-прі Франції-1976 на офіційному сайті Ф1  

Гран-прі Франції
Липень 1976